

Geografia

Niemcy 
 Brunnental – dzielnica Lauingen (Donau)

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Studzianna

Zobacz też 
 Brunnenthal
 Brunntal